Palaeopsychops douglasae  — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых рода Palaeopsychops из семейства Итониды. Обнаружен в эоценовых отложениях Канады (Quilchena, British Columbia, Canada, Coldwater Beds Formation, Okanagan Highlands, Канада, около 50 млн лет).
Размер заднего крыла — 42,0×19,0 мм.
Вид Palaeopsychops douglasae был впервые описан в 2006 году  американским палеоэнтомологом С. Б. Арчибальдом (S. B. Archibald; Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Cambridge, США) и российским энтомологом В. Н. Макаркиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми ископаемыми видами. Видовое название P. douglasae дано в честь коллектора типового экземпляра Шейлы Дуглас (Sheila Douglas) за её вклад а палеоэнтомологию. 
Таксон Palaeopsychops douglasae включён в состав рода . Сестринские таксоны: , , , , , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Palaeopsychops.

Вымершие итониды
Фоссилии, описанные в 2006 году
Насекомые эоцена
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из эоценовых отложений Канады